Алюминат лития — неорганическое соединение, комплексный оксид металлов лития и алюминия с формулой LiAlO, бесцветные кристаллы, не растворимые в воде.

Получение 

 Спекание карбоната лития и гидроксида алюминия:

 Реакция оксида лития и оксида алюминия совпровождается выделением значительного количества тепла:
 + 26 ккал

Физические свойства 

Алюминат лития образует бесцветные (белые) кристаллы.

Не растворяется в воде.

Химические свойства 

 Выщелачивается известью:

Примечания

Литература 
 
 

Лития
Соединения лития